XXX se poate referi la



Numere
 Numărul 30 în cifre romane

Comunicație
Un semnal de atenționare sau pericol, sau simbol pentru dubios / necunoscut
 XXX, un indicator de urgență în radio-comunicație, mai puțin urgent ca SOS
 XXX, un comentariu pentru a atenționa alți programatori despre un cod problematic sau inducător în eroare
 XXX, codul pentru "no currency" în ISO 4217
 XXX, codul pentru "naționalitate nespecificată" într-un pașaport citibil de mașină

Cultură

Filme
 XXX (film), un film de acțiune din 2002 cu Vin Diesel
 XXX: State of the Union, sequel-ul din 2005 cu Ice Cube

Televiziune
 xxx, un show TV filipinez

Literatură
 XXX: A Woman's Right to Pornography de Wendy McElroy

Muzică 
 XXX (album de ZZ Top), un album din 1999 al formației rock ZZ Top
 XXX (album de Danny Brown), un album din 2011 al rapperului Danny Brown
 XXX (album de Asia), un album din 2012 al formației Asia
 XXX (album de Jimmy Edgar), un album din 2010 de Jimmy Edgar
 "X X X" (cântec), un single din 2011 al formației japoneze L'Arc-en-Ciel

Personaje
 Anya Amasova sau Agentul XXX, un personaj din franciza James Bond

Altele
 Referitor la băuturi alcoolice
 XXX (bere)
 În pornografie
 XXX, un tip de X rating aplicat unor film
 .xxx, un domeniu de internet superior conceput ca o opțiune voluntară pentru site-urile cu conținut sexual explicit pe Internet.
 O versiune prescurtată pentru "XXXL", o mărime pentru haine
 O referință la Amsterdam, datorită celor trei cruci de pe stema Amsterdamului
 Un simbol al conceptului straight edge

Vezi și
 Triplu X (dezambiguizare)
 X (dezambiguizare)
 XX (dezambiguizare)
 XXXX (dezambiguizare)